El término apócrifo puede referirse a:

 una etimología popular o etimología apócrifa, hipótesis difundida popularmente, pero falsa, para explicar el origen de un término;
 una frase apócrifa, aquella frase célebre que se cita de forma incorrecta o que se atribuye a fuentes erróneas;
 un libro apócrifo, todo aquel texto o libro de la Biblia que no está aceptado en el canon de esta por distintas iglesias cristianas.

Enlaces externos